202 км, 202-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 202 км, Разъезд 202 километр — населённый пункт (тип: разъезд) в Сакмарском районе Оренбургской области России. Входит в состав Дмитриевского сельсовета.
 202 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Запорожская область). Код 463713
 202 км — пассажирская платформа, Кыргызская железная дорога (Киргизия). Код 717116
 202 км — пассажирская платформа, Молдавская железная дорога (Молдова). Код 394246
 202 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Брянск-Орловский — Рославль-I,  Московская железная дорога (Брянская область). Код 178580
 202 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Унеча - Злынка (эксп.),  Московская железная дорога (Брянская область). Код 202146
 202 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Кандыагаш — Макат, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 660632
 202 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Золотая Сопка (эксп.) — Костанай, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 684622 
 202 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Пермский край). Код 769248
 202 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 782740
 202 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 296842.
 202 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 041231